

Geografia
 Coronel Freitas – comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 José de Freitas – comune del Brasile nello Stato del Piauí
 Lauro de Freitas – comune del Brasile nello Stato di Bahia
 Paula Freitas – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Teixeira de Freitas – comune del Brasile nello Stato di Bahia

Persone
 Adelino André Vieira Freitas, meglio noto come Vieirinha (1986) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista o ala
 Adilson de Freitas Nascimento (1951-2009) – cestista brasiliano
 Alexandre Henrique Gonçalves Freitas, noto semplicemente come Alex (1991) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha, detto Noronha (1918-2003) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Diogo Freitas do Amaral (1941-2019) – politico portoghese
 Eduardo Freitas (1961) – dirigente sportivo portoghese
 Fábio Alexander Freitas de Almeida, detto Fabinho (1996) – calciatore brasiliano
 Fernando Freitas (1947) – ex calciatore angolano naturalizzato portoghese, di ruolo difensore
 Fernando José da Silva Freitas Meira, noto come Fernando Meira (1978) – ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Gonzalo Freitas (1991) – calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Guilherme Soares Guedes de Freitas, meglio noto come Guilherme (1991) – calciatore brasiliano
 Heleno de Freitas (1920-1959) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Iury Lírio Freitas de Castilho, noto semplicemente come Iury (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Jaime Corrêa Freitas, conosciuto semplicemente come Jaime (1943) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 João Bosco de Freitas Chaves, noto come Bosco (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 João Pedro da Silva Freitas, meglio noto come João Pedro (2000) – calciatore est-timorese, di ruolo centrocampista
 João Vicente de Freitas Branco Sassetti (1892-1946) – schermidore portoghese di origini italiane
 José Vicente de Freitas (1869-1952) – militare e politico portoghese
 Jurandir de Freitas, meglio noto solo come Jurandir (1940-1996) – calciatore brasiliano di ruolo difensore
 Kléber Giacomance de Souza Freitas, noto semplicemente come Kléber (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Leila de Souza Sobral Freitas, nota anche semplicemente come Leila Sobral o Leila (1974) – ex cestista brasiliana
 Luís Pedro de Freitas Pinto Trabulo, detto Pité (1994) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Márcio Rezende de Freitas (1960) – ex arbitro di calcio brasiliano
 Marcos Felipe de Freitas Monteiro (1996) – calciatore brasiliano, di ruolo portiere
 Marlon Freitas, propr. Marlon Rodrigues de Freitas (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Nélson Diogo Freitas Cunha (1986) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Paulo Freitas (1968) – ex hockeista su pista e allenatore di hockey su pista portoghese
 Paulo Roberto de Freitas, conosciuto meglio come Bebeto de Freitas o semplicemente Bebeto (1950-2018) – allenatore di pallavolo e dirigente sportivo brasiliano
 Pete de Freitas (1961-1989) – musicista e produttore discografico britannico
 Ramón Rodrigo de Freitas, detto Ramón (1983) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Rodrigo Freitas, propr. Rodrigo dos Santos de Freitas (1998) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Rúben Freitas, propr. Rúben Diogo Francisco Freitas (1993) – calciatore portoghese
 Rúben Micael Freitas da Ressureição, conosciuto semplicemente come Rúben Micael o Micael (1986) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Ruy de Freitas (1916-2012) – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano
 Sidney de Freitas Pages, meglio noto come Sidney (1994)– calciatore brasiliano
 Thiago De Freitas (1987) – calciatore brasiliano
 Waldomiro Freitas Autran Dourado (1926-2012) – scrittore brasiliano